

Маналапан — місто, штат Флорида
 Маналапан Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі